El término Cugy puede referirse a:

Cugy, comuna suiza del cantón de Friburgo.
Cugy, comuna suiza del cantón de Vaud.